Liu Xiang (-77 –6 av. J.-C.), est un lettré chinois de la dynastie des Han.
 Liu Xiang, prince de Qi sous la dynastie Han.
 Liu Xiang (1890–1938), seigneur de la guerre au Sichuan.
 Liu Xiang est un athlète chinois, né en 1983.
 Liu Xiang est une nageuse chinois, né en 1996.